Henri Priol (1881-1925), marin et aviateur français ;
 Loïk Le Priol (1994-), militant français ;
 Philippe Priol (1952-), écrivain français.